Lucasioides är ett släkte av kräftdjur. Lucasioides ingår i familjen Trachelipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Lucasioides